

События 
 Консульство Тита Манлия Торквата (патриций) и Гнея Октавия (плебей) в Риме
 Антиох IV Эпифан устраивает великолепное празднество в Дафне.
 В битве при Эмаусе иудеи под командованием Иуды Маккавея разгромили греко-сирийскую армию Селевкидов, иудейские повстанцы берут Иерусалим и осаждают Акру, Иуда Маккавей становится первосвященником в Храме в Иерусалиме.
 В честь победы над греками, с этого года установлен 8-дневный праздник Ханука у евреев всего мира. Начало праздника: 25 месяца Кислев, конец 2-го или 3-го числа месяца Тевет.
 Народное восстание в Египте во главе с Дионисием Петосараписом с центром в Панополе, поход Птолемея Филометора на юг и взятие Панополя, восстание подавлено.
 Арташес I, царь Армении, разбит и взят в плен царём Селевкидов Антиохом IV Эпифаном, после его вторжения в Армению. Арташес I вынужден признать сюзеренитет Антиоха IV над Арменией, как условие своего освобождения.
 В Месопотамии наблюдают комету Галлея.
 В Китае при императорском дворе введена практика экзаменов (аттестаций) для чиновников.
 Китайские астрономы впервые наблюдают пятна на Солнце.
 Хунну одержали победу в длительной войне над юэчжи и заставили их откочевать.
 Усуни расселились в бассейне Или и Семиречье.

См. также